Islam: Làylat al-Miraj, o «Nit del viatge» miraculós realitzat per Mahoma.
 Toponímia:
 Miraj Sènior, estat tributari protegit de l'Índia a l'agència del País Maratha Meridional i després a l'agència de Kolhapur 
 Miraj Júnior, estat tributari protegit a l'agència de Kolhapur i dels Estats Marathes Meridionals (Índia)